Dit is een lijst van planetoïden 26801-26900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26801) - || 1981 EC14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (26802) - || 1981 EJ24|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (26803) - || 1981 ES26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (26804) - || 1981 EZ29|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (26805) - || 1981 EZ30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (26806) - || 1982 KX1|| 22 mei 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (26807) - || 1982 RK1|| 14 september 1982 || A. Mrkos
|-
| (26808) - || 1982 VB4|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (26809) - || 1984 QU || 24 augustus 1984 || Oak Ridge Observatory
|-
| (26810) - || 1985 CL2|| 14 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (26811) - || 1985 QP || 22 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (26812) - || 1985 RQ2|| 4 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (26813) - || 1985 RN3|| 7 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (26814) - || 1986 GZ || 9 april 1986 || Spacewatch
|-
| (26815) - || 1986 QR1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (26816) - || 1986 TS || 4 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (26817) - || 1987 QB || 25 augustus 1987 || S. Singer-Brewster
|-
| (26818) - || 1987 QM || 25 augustus 1987 || S. Singer-Brewster
|-
| (26819) - || 1987 QH7|| 23 augustus 1987 || E. F. Helin
|-
| (26820) - || 1987 SR9|| 20 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (26821) Baehr || 1988 FM1|| 17 maart 1988 || F. Börngen
|-
| (26822) - || 1988 RG13|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (26823) - || 1988 SS2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (26824) - || 1988 TW1|| 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (26825) - || 1989 SB14|| 26 september 1989 || J. M. Baur, K. Birkle
|-
| (26826) - || 1989 TQ7|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (26827) - || 1989 UW5|| 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (26828) - || 1989 WZ1|| 29 november 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (26829) Sakaihoikuen || 1989 WN2|| 30 november 1989 || Y. Kushida, M. Inoue
|-
| (26830) - || 1990 BB || 17 januari 1990 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (26831) - || 1990 OC5|| 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (26832) - || 1990 QT6|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (26833) - || 1990 RE || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (26834) - || 1990 RM9|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (26835) - || 1990 SH13|| 23 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (26836) - || 1991 PA6|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (26837) - || 1991 RF1|| 7 september 1991 || T. Seki
|-
| (26838) - || 1991 RC9|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (26839) - || 1991 RC10|| 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (26840) - || 1991 RP12|| 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (26841) - || 1991 TY1|| 10 oktober 1991 || J. Alu
|-
| (26842) - || 1991 TK6|| 2 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (26843) - || 1991 UK1|| 28 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (26844) - || 1991 VA4|| 12 november 1991 || S. Otomo
|-
| (26845) - || 1992 AG || 1 januari 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (26846) - || 1992 CG3|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (26847) - || 1992 DG || 25 februari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (26848) - || 1992 DB8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (26849) - || 1992 HD4|| 23 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (26850) - || 1992 JL || 1 mei 1992 || K. J. Lawrence, P. Rose
|-
| (26851) - || 1992 OV5|| 30 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (26852) - || 1992 UK2|| 19 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (26853) - || 1992 UQ2|| 20 oktober 1992 || H. E. Holt
|-
| (26854) - || 1992 WB || 16 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (26855) - || 1992 WN1|| 17 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (26856) - || 1993 BT14|| 23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (26857) - || 1993 DN1|| 19 februari 1993 || E. W. Elst
|-
| (26858) Misterrogers || 1993 FR || 21 maart 1993 || E. F. Helin
|-
| (26859) - || 1993 FM8|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (26860) - || 1993 FX16|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (26861) - || 1993 FO20|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (26862) - || 1993 FE22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (26863) - || 1993 FO22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (26864) - || 1993 FT24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (26865) - || 1993 FX29|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (26866) - || 1993 FW41|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (26867) - || 1993 GK1|| 12 april 1993 || H. Debehogne
|-
| (26868) - || 1993 RS3|| 12 september 1993 || PCAS
|-
| (26869) - || 1993 SR6|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (26870) - || 1993 TP28|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (26871) - || 1993 TB38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (26872) - || 1993 YR || 18 december 1993 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (26873) - || 1994 AP7|| 7 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (26874) - || 1994 AN9|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (26875) - || 1994 AF10|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (26876) - || 1994 CR14|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (26877) - || 1994 ED6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (26878) - || 1994 EY6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (26879) Haines || 1994 NL2|| 9 juli 1994 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (26880) - || 1994 PK8|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26881) - || 1994 PF11|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26882) - || 1994 PY21|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26883) - || 1994 PR22|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (26884) - || 1994 RX4|| 5 september 1994 || Spacewatch
|-
| (26885) - || 1994 RN12|| 3 september 1994 || E. F. Helin
|-
| (26886) - || 1994 TJ2|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (26887) Tokyogiants || 1994 TO15|| 14 oktober 1994 || I. Sato, H. Araki
|-
| (26888) - || 1994 XH || 3 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (26889) - || 1995 BM1|| 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (26890) - || 1995 BC4|| 27 januari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (26891) Johnbutler || 1995 CC2|| 7 februari 1995 || D. J. Asher
|-
| (26892) - || 1995 FZ3|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (26893) - || 1995 FH15|| 27 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (26894) - || 1995 KN1|| 29 mei 1995 || A. Vagnozzi
|-
| (26895) - || 1995 MC || 23 juni 1995 || G. J. Garradd
|-
| (26896) Josefhudec || 1995 OY || 29 juli 1995 || P. Pravec
|-
| (26897) - || 1995 PJ || 5 augustus 1995 || L. Šarounová
|-
| (26898) - || 1995 SK51|| 26 september 1995 || Spacewatch
|-
| (26899) - || 1995 UQ3|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (26900) - || 1995 WU5|| 23 november 1995 || Farra d'Isonzo|}

Planetoïdenlijsten